Лука Перич (; 14 декабря 1987, Загреб, Хорватия) — хорватский футболист, защитник австрийского клуба «Вильдон».

Карьера 
Воспитанник загребского «Динамо». После ухода из «Динамо», выступал за клубы различных лиг Хорватии, однако в Высшей лиге не играл. Летом 2011 года подписал контракт с литовским клубом «Жальгирис», в составе которого принимал участие в отборочных матчах Лиги Европы и стал чемпионом Литвы. 17 февраля 2014 года перешёл в клуб второй шведской лиги «Эстерсунд». Годом позже вернулся в Хорватию, где подписал контракт с клубом «Горица» из второй лиги Хорватии. В январе 2017 стал игроком латвийского «РФШ». Проведя 3 матча в чемпионате Латвии, перешёл в «Йонаву». С февраля 2018 года играет в клубе австрийской ландеслиги «Штирмарк» «Вильдон».

Достижения

Командные 
 «Жальгирис»
  Чемпион Литвы (1): 2013
  Серебряный призёр чемпионата Литвы (2): 2011, 2012
  Обладатель Кубка Литвы (3): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
  Обладатель Суперкубка Литвы (1): 2013

Ссылки 
 
 
 профиль на сайте РФШ
 профиль на сайте Sports.ru
 Профиль на сайте клуба «Горица»
 Švrljuga i Perić: "Nismo pogriješili što smo došli u Litvu, nadamo se naslovu prvaka"

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Виноградар»
Игроки ФК «Сегеста»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Горица» Велика-Горица
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Ионава»